Os Imparáveis é uma série televisiva escrita por Mário Zambujal e transmitida pela RTP entre 1996 e 1997.

Sinopse 
Custódio Filipe Miranda (Henrique Viana) é o presidente do clube de futebol "Os Imparáveis", um clube rasca da última divisão, onde os jogadores são tudo menos imparáveis. O presidente, com a sua habitual tendência para a trafulhice e a vigarice, cria vários esquemas para conseguir um treinador baratucho.

A frase de apoio ao clube é "Vitória! Glória! Lutar pelo Imparável!".

Elenco 
 Henrique Viana - Custódio Filipe Miranda, Capitão de Mar e Guerra na Reserva e Presidente do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 António Assunção - Adelino, Massagista e Preparador Físico Interino do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 Manuela Queiroz - Eulália, Empregada do Bar do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 Manuela Carona - Noémia Miranda, mulher do Presidente do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 Pedro Lopes - Jogador de futebol do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 Benjamim Falcão - Samuel da Telha, Ourives e Candidato a Presidente do Imparável Futebol Clube de Vila Nova das Malvas
 Júlio César - Ameixa
 Carlos Mota - Badalo
 Fernando Mendes - Gilberto Felício "Berto" de Nunes, "o Gosma"

Ligações externas 
 Sítio oficial
 

Séries de televisão de comédia de Portugal
Séries de televisão de comédia da década de 1990
Séries da RTP
Programas da RTP1
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1996
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1997
Programas de televisão em língua portuguesa